Avèze (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Avèze (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon